Die 55. Ronde van Drenthe 2017 war ein niederländisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen fand am Samstag, den 11. März 2017, statt und mit Start und Ziel in Hoogeveen nach 206,2 km. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 1.1 eingestuft.

Die 11. Ronde van Drenthe der Frauen 2017 war ein niederländisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen fand am Samstag, den 11. März 2017, statt und mit Start und Ziel in Hoogeveen nach 152,2 km. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Women's WorldTour 2017.

Statistik Männerrennen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Statistik Frauenrennen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

Radrennen 2017